Abingdon (Illinois), localitat als Estats Units
 Abingdon (Virgínia), localitat als Estats Units
 Abingdon-on-Thames, localitat al Regne Unit
 Abingdon Motorcycles, fabricant de motocicletes anglès
 Abingdon  o illa Pinta , illa de l'arxipèlag de Galápagos, a l'Equador